Српска лига Исток је једна од 4 Српске лиге у фудбалу. Српске лиге су трећи ниво лигашких фудбалских такмичења у Србији. Виши степен такмичења је Прва лига Србије, а нижи су четири зоне - Запад, Исток, Југ и Центар. До сезоне 2006/07. имала је 18 чланова, док од сезоне 2007/08. броји 16 чланова.

Победници свих првенстава

Клубови у сезони 2022/23.

Укупна табела лиге 2006—2022. 
Стање након сезоне 2021/22. Клубови који се такмиче у сезони 2022/23. су подебљани.

Напомене

Спољашње везе 
 Фудбалски савез региона Источне Србије — званични сајт
 Српска лига Исток на сајту -{srbijasport.net}-

 
Фудбалске лиге у Србији